Charlotte é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Charlotte (Flórida)
Condado de Charlotte (Virgínia)

Desambiguação